Chiang Kai-shek, militar i estadista xinès
 cks també és el codi ISO 639-3 del tayo, llengua criolla derivada del francès parlada a Nova Caledònia